Формула Муавра для комплексного числа  утверждает, что:
 
для любого целого числа .

Названа в честь английского математика Абрахама де Муавра, в трудах которого была приведена формула, эквивалентная приведённой (1707, далее 1722 и 1740 годы), в современной символике она опубликована Эйлером.

Извлечение корней 

Аналогичная формула применима также и при вычислении корней n-й степени из ненулевого комплексного числа:
 

где .

Из этой формулы следует, что корни -й степени из ненулевого комплексного числа всегда существуют, и их количество равно . На комплексной плоскости, как видно из той же формулы, все эти корни являются вершинами правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса  с центром в нуле.

Связь с формулой Эйлера 
Исторически формула Муавра была доказана ранее формулы Эйлера:

однако немедленно следует из неё.

Для любого целого  верно

По формуле Эйлера левая часть равна , в то время как правая равна

Примечания

Литература 
 
 
 

Комплексные числа